Mihajlo I. Celularije (1000. – 1059.), carigradski patrijarh koji je 1054.godine izazvao Crkveni raskol.

Događaj Crkvenog raskola
Papa Lav IX. pokušavajući osvojiti Južnu Italiju dolazi do pobune Rima i Carigrada jer je Bizant želio Južni dio Italije. Bizantski car Konstantin IX. Monomah želio se udružiti s papom u borbi protiv Nomada.
Carigradski patrijarh Mihajlo Celularije je u Carigradu počeo zatvarati Samostane, ukinuo Beskvasni kruh u Bogoslužju i ukinuo Celibat.
Papa Lav IX. Šalje svog pomoćnika kardinala Hurberta de Silvu koji je Mihajlu Celulariju predao bulu o izopčenju iz Crkve, no Mihajlo je papu izopčio nakon njegove smrti i dana 16. srpnja 1054. godine dolazi do Crkvenog raskola gdje se Crkva podijelila na Pravoslavnu i Katoličku Crkvu.
Zaključak je da patrijarh nije želio izopčiti Papu ni Rimsku Crkvu nego njegove poslanike.
No danas postoji ujedinjena Katolička i Pravoslavna Crkva u zajednicu zvanu Grkokatolici

Carigradski patrijarsi